

Personnalités 

 Evelyne Tschopp (1991-), judokate suisse;
 Johann Tschopp (1982-), cycliste suisse;
 Peter Tschopp (1940-2009), personnalité politique suisse.